Hrastovsko je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ludbrega, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 812 stanovnika te 225 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 760 stanovnika.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji